Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídavkem činidla. Tento termín se může týkat těchto článků:

 Srážení (chemie), popis procesu, při němž se soustřeďují koloidní částice a jehož výsledkem je sraženina 
 Koagulace proteinů
 Srážení krve
Diseminovaná intravaskulární koagulace, životu nebezpečný stav, při němž vznikají mnohočetné krevní sraženiny v cévách
 Srážení mléka, při čemž vzniká tvaroh
 Jedna z fází čištění odpadních vod a úpravy surové vody na vodu pitnou